

Mensen 
Guillaume Brune, Franse generaal en veldmaarschalk
Charles Brune, Frans liberaal politicus
Johan de Brune, Zeeuws staatsman en schrijver
Jan de Brune, Zeeuwse schrijver en dichter
Walter Brune, Duitse architect

Overig 
Brune (Brasserie de Bellevaux), Belgisch bier
La Rulles Brune, Belgisch bier
Sas Brune, Belgisch bier